Moscow – wieżowiec w Moskwie
Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Moscow – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Latah
 Moscow – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Stevens
 Moscow – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont
 Moscow – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna
 Moscow – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Moscow – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Allegany
 Moscow – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Fayette
 Moscow – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Moscow (ang. Moscow Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Muscatine
 Moscow (ang. Moscow Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stevens
 Moscow (ang. Moscow Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Moscow (ang. Moscow Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Moscow (ang. Moscow Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Moscow (ang. Moscow Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
 Moscow (ang. Moscow Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa